

Bevezető és jelmagyarázat

Az alábbi családfa Franciaország királyait tartalmazza.

Kis számok jelentése a személyeknél:
 Ha 2 van: 1. születés – 2. halál
 Ha 3 van: 1. születés – 2. trónralépés – 3. halál
 Ha 4 van: 1. születés – 2. trónralépés – 3. trónfosztás/lemondás – 4. halál

Családfa

Jegyzetek

Források
 http://www.homar.org/genealog/index.asp - hozzáférés: 2022. március 1.
 http://roglo.eu/roglo?lang=en - hozzáférés: 2022. március 1.
 https://www.genealogics.org/index.php - hozzáférés: 2022. március 1.
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/CONTENTS.htm - hozzáférés: 2022. március 1.
 https://www.friesian.com/perifran.htm#index - hozzáférés: 2022. március 1.

Lásd még 
 Franciaország uralkodóinak listája
 A Francia Királyság trónörököseinek listája
  
Uralkodói családfák